Chainsaw bezeichnet:
 eine niederländische Thrash-Metal-Band, siehe Chainsaw (niederländische Band)
 eine chilenische Black-Metal-Band, siehe Chainsaw (chilenische Band)
 eine deutsche Thrash-Metal-Band, siehe Chainsaw (deutsche Band)
 eine polnische Power-Metal-Band, siehe Chainsaw (polnische Band)
 eine schwedische Thrash-Metal-Band, siehe Chainsaw (schwedische Band)
 eine belgische Punk-Rock-Band, siehe Chainsaw (belgische Band)
 Chainsaw Records